

Sigle 
 Archivum franciscanum historicum

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la Lingua afrihili